Guillaume Ier de Juliers, comte de Juliers (1136-1176), fils de Gérard IV, comte de Juliers
 Guillaume II de Juliers, comte de Juliers (1176-1207), fils de Guillaume Ier de Juliers, marié à Albérade de Saffenberg
 Guillaume III de Juliers, comte de Juliers (1207-1218), neveu de Guillaume II de Juliers, marié à Mathilde de Limbourg
 Guillaume IV de Juliers, comte de Juliers, (1219-1278), fils de Guillaume III, comte de Juliers
 Guillaume de Juliers (l'ancien) (vers 1240-1278), fils de Guillaume IV de Juliers, tué lors d'une émeute à Aix-la-Chapelle
 Guillaume de Juliers (le jeune) (?-1304), fils de Guillaume de Juliers (l'ancien), mort à la bataille de Mons-en-Pévèle
 Guillaume V de Juliers, comte de Juliers (1329-1336), marquis de Juliers (1336-1356), puis duc de Juliers (1356-1361), fils de Gérard V de Juliers, marié à Jeanne de Hollande
 Guillaume VI de Juliers(† 1393) duc de Juliers (1361-1393), fils de fils cadet de Guillaume V de Juliers, marié à Marie († 1405), duchesse de Gueldre.
 Guillaume VII de Juliers(† 1402), duc de Gueldre et de Juliers, fils de Guillaume VI de Juliers
 Guillaume VIII de Juliers duc de Juliers (1455 † 1511) et de Berg (Guillaume III), fils de Gérard VII de Juliers